Сингапур принимал участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 5 человек (в том числе - 1 женщина), принимавшие участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию и тяжёлой атлетике.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 1
 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года